Ма́лино — многозначный термин; может означать:

 Населённые пункты
 Малино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области, Суховерховский сельсовет.
 Малино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области, Ферапонтовский сельсовет.
 Малино — посёлок городского типа в Ступинском районе Московской области.
 Малино — посёлок в составе города Зеленограда.
 Малино — деревня в Курбском сельском поселении Ярославского района Ярославской области.

 Другое
 Малино (аэродром) — аэродром ВВС России в Московской области.
 Малино (станция) — железнодорожная станция на Большом кольце МЖД в посёлке Малино Ступинского района Московской области.
 Малино (платформа) — железнодорожная пассажирская платформа Ленинградского направления (главного хода Октябрьской железной дороги) в Солнечногорском районе Московской области.
 Городское поселение Малино — муниципальное образование в составе Ступинского муниципального района Московской области.